SME steht als Abkürzung für: 
 Schwarzmeer-Einheitsschiffe, für Frachtschiffe eines Serienbauprogramms der Kriegsmarine für das Schwarze Meer im 2. Weltkrieg
 Sales Manager Europe, Verkaufsleiter Europa
 Scandinavian-Maritime Express, englischer Name eines Güterzugs zum Containertransport
 Shape Memory Effect, englische Bezeichnung für einen Formgedächtniseffekt von Werkstoffen, vgl. Formgedächtnislegierung
 Short Message Entity, englische Benennung einer standardisierten SMS-Schnittstelle
 Sindicato Mexicano de Electricistas
 Society of Manufacturing Engineers
 S.M. Entertainment, südkoreanische Talentagentur und Plattenlabel
 Small and Medium Entrepreneurs Union (SME UNION), europäische Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Europäischen Volkspartei
 Small and Medium-sized Enterprises, siehe Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
 Smart Aviation Company, eine ägyptische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 SME AG, Saxony Minerals & Exploration – SME AG, ein in Sachsen aktives Bergbauunternehmen
 SME (Manufaktur) (ursprünglich: The Scale Model Equipment Company Ltd.), britischer Hersteller von Plattenspielern und Tonabnehmersystemen
 SME (Zeitung), slowakische Tageszeitung
 SME SCIENCE Management and Engineering AG, deutschlandweit agierendes IT-Unternehmen, Sitz Ismaning
 SME Server, kostenlose Linux-Distribution
 Società Meridionale di Elettricità, SME (Konzern), ehemals staatlicher italienischer Lebensmittelkonzern
 Society for Mining, Metallurgy & Exploration, Englewood
 Sojamethylester, Biodiesel aus Sojaöl
 Flughafen in Somerset im Pulaski County, Kentucky, USA nach dem IATA-Code
 Sony Music Entertainment, neben Universal und der Warner Music Group eines der drei weltgrößten Major-Label 
 Spontaneous Music Ensemble, ehemaliges britisches Improvisationsensemble im Bereich des Free Jazz
 Subject Matter Expert, Bezeichnung für einen fachlichen Ansprechpartner zu einem Thema
 internationales Kfz-Kennzeichen für Suriname  
 Système monétaire européen, französische Bezeichnung für das europäische Währungssystem

sme steht für:
 Nordsamische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3

Šme ist der Familienname von
 Denis Šme (* 1994), slowenischer Fußballspieler

Siehe auch:
 SME-Tonarm

SME